Шарлотт — повіт на південному заході штату Флорида, США.
 Шарлотт — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.